Чертов — фамилия. Известные носители:

 
 Чертов, Даниил Владимирович (род. 1990) — российский футболист.
 Чертов, Евгений Дмитриевич (род. 1952) — ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий.
 
 
 Чертов, Павел Аполлонович (1782—1871) — генерал от инфантерии; сенатор.

См. также 
 Чертков